Cinema:
 The Wanderer (pel·lícula de 1913), dirigida per D. W. Griffith
 The Wanderer (pel·lícula de 1925), dirigida per Raoul Walsh
 The Wanderer (pel·lícula de 1979), dirigida per Philip Kaufman
 Literatura: The Wanderer (novel·la), diverses novel·les amb aquest títol
 Música: The Wanderer (cançó): cançó del grup U2 de l'àlbum Zooropa (1993)